Seit seiner Gründung hatte der Irak mehrere Verfassungen:

 Neue irakische Verfassung von Oktober 2005
 Die am 8. März 2004 vom Regierungsrat unterzeichnete Übergangsverfassung 
 Provisorische irakische Verfassung von 1968 (verkündet am 16. Juli 1970), letzte Änderung 1995 
 Irakische Verfassung von 1958 (nach der Ausrufung der Republik)
 Die erste Irakische Verfassung von 1925 (Königreich Irak, Monarchie)